Нурмурадов — фамилия; имеет женскую форму Нурмурадова.
 Нурмурадов, Бердымурад (род. 1968) — советский и туркменский футболист, тренер.
 Нурмурадов, Селим Бердымурадович (род. 1996) — туркменский и российский футболист, нападающий клуба «Алтын Асыр».